Ледешня  — топоним:

Беларусь 
 Ледешня — деревня, Михеевский сельсовет, Дрибинский район, Могилёвская область
 Ледешня — деревня, Галичский сельсовет, Климовичский район, Могилёвская область